Az 520-as busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Nagykáta és Cegléd között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2410-es járat 2016. december 11-étől 520-as jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei

!Sorszám (↓)
! Megállóhely
!Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Nagykáta, templomvégállomás||41
|align=left|
|-
|1|| Nagykáta, okmányiroda||40
|align=left|
|-
|2|| Nagykáta, gimnázium||39
|align=left|
|-
|3|| Nagykáta, vasútállomás||38
|align=left|
|-
|4|| Nagykáta, strandfürdő||37
|align=left|
|-
|5|| Nagykáta, Kiss Ernő utca||36
|align=left|
|-
|6|| Nagykáta, Clarion gyár||35
|align=left|
|-
|7|| Kőkereszt||34
|align=left|
|-
|8|| Hanolik dűlő||33
|align=left|
|-
|9|| Tápióbicske, Külsősági út||32
|align=left|
|-
|10|| Tápióbicske, Fehér István utca||31
|align=left|
|-
|11|| Tápióbicske, Sági út||30
|align=left|
|-
|12|| Tápióbicske, községháza||29
|align=left|
|-
|13|| Tápióbicske, artézi kút||28
|align=left|
|-
|14|| Tápióbicske, Majoros||27
|align=left|
|-
|15|| Sertéskombinát||26
|align=left|
|-
|16|| Aranyosok 1082. sz.||25
|align=left|
|-
|17|| Tápiószentmárton, vegyesbolt||24
|align=left|
|-
|18|| Tápiószentmárton, Fő utca 4.||23
|align=left|
|-
|19|| Tápiószentmárton, posta||22
|align=left|
|-
|20|| Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 68.||21
|align=left|
|-
|21|| Tápiószentmárton, irodaház||20
|align=left|
|-
|22|| Tápiószentmárton, Vízmű||19
|align=left|
|-
|23|| Tápiószentmárton, Kubinyi Á. út||18
|align=left|
|-
|24|| Tápiószentmárton, irodaház||17
|align=left|
|-
|25|| Aranyszarvas Tsz. I sz. major||16
|
|-
|26|| Aranyszarvas Tsz.||15
|
|-
|27|| Cifrakert, Határ út||14
|
|-
|28|| Cifrakert, ÁG.||13
|align=left|
|-
|29|| Cifrakert, ÁG.-géppark||12
|
|-
|30|| Sertéshizlalda bejárati út||11
|
|-
|31|| Szabó daráló||10
|
|-
|32|| Növényház||9
|
|-
|33|| Búzakalász Tsz.||8
|
|-
|34|| Cegléd, Ipartelep út||7
|align=left|
|-
|35|| Cegléd, KÖZGÉP||6
|align=left|
|-
|36|| Cegléd, Malomtó szél||5
|align=left|
|-
|37|| Cegléd, Keverőüzem||4
|align=left|
|-
|38|| Cegléd, Szőlő utca||3
|align=left|
|-
|39|| ||∫
|align=left|
|-
|40|| Cegléd, posta||2
|align=left|
|-
|41|| Cegléd, Gimnázium utca||1
|align=left|
|-
|42|| Cegléd, autóbusz-állomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Cegléd autóbuszvonalai
Nagykáta autóbuszvonalai